Ву́лиця Льва́ Толсто́го — вулиця у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР, названа на честь Льва Толстого, російського письменника і громадського діяча.

У деяких містах, селах України відбувається перейменування вулиць Льва Толстого згідно процесу дерусифікації.

Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Євпаторія.
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Керч.
 У місті Київ:
 Вулиця Льва Толстого — вулиця в центрі міста (Голосіївський, Солом'янський і Шевченківський райони);
 Вулиця Льва Толстого — вулиця в Дарницькому районі (Бортничі).
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Севастополь.
 Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Херсон.

Колишні назви 
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Героїв України у місті Балта.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Харківської у місті Берегове.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Біла Церква.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Вишнева у місті Білопілля.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Богуслав.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Старокняжицької у місті Бориспіль.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Андрія Котовенка у місті Боярка.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Бучанської у місті Бровари.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Пшенична у місті Васильків.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Ватутіне.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Вінниця.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Михайла Шалати у місті Дрогобич.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Івана Карпенка-Карого у місті Дубно.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Кобзаря у місті Дунаївці.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Галини Журби у місті Здолбунів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Ізмаїл.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Героїв України у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Лісової Пісні у місті Кам'янське.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Олени Пчілки у місті Ківерці.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Лобанових у місті Ковель.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Павла Тичини у місті Кодима.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Віталія Печенюка у місті Козятин.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Миколи Курчика у місті Корець.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Володимира Великого у смт. Королево.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Коростень.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Святослава Хороброго у місті Коростишів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Кролевець.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Канатівської у місті Кропивницький.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Сергія Бондаренка у місті Липовець.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Кардинала Гузара у місті Львів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Маневичі.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Мерефа.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Андрія Літуна у місті Мукачево.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Ніжин.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Князя Романа у місті Нововолинськ.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Шептицьких у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Гринівка у місті Носівка.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Миколи Гоголя у місті Овруч.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Турецька у місті Острог.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Академіка Корольова у місті Подільськ.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Староміська у місті Полонне.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Почаїв.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Саймона Сміта у місті Рівне.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Рожище.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Роздільна.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Волі у місті Сарни.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Хвасти у місті Свалява.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Сокиряни.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Драча у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці С.Воробця у місті Сторожинець.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Євгена Чикаленка у місті Суми.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Євгена Мєшковського у місті Тернопіль.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Тячів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Криничної у смт. Чемерівці.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Святослава Хороброго у місті Хмельницький.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Бориса Джонсона у місті Хуст.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Фастів.
 Вулиця Льва Толстого — колишня назва вулиці М.Садовського у місті Шпола.

Вулиця Льва Толстого — вулиця у місті Москва.

Див. також 
 Вулиця Толстого